По́ркуни — эстонский топоним:

Поркуни — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
Поркуни — мыза в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
Поркуни — озеро в Эстонии.
Поркуни — бывшая волость в приходе Вяйке-Маарья, Эстония.
Поркуни — природный парк в Эстонии.

Cм. также:
Бой у озера Поркуни